Cossington – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Cossington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)